Igelsee bezeichnet in Deutschland
 Igelsee (Ebeleben), ein See im Gebiet der Stadt Ebeleben in Thüringen
 Igelsee (Naturschutzgebiet), ein Naturschutzgebiet in der Gemeinde Neukirch bei Tettnang in Baden-Württemberg
 Igelsee (Penkun), ein See im Gebiet der Gemeinde Penkun in Mecklenburg-Vorpommern
 Igelsee (Rothenburg), ein See im Gebiet der Stadt Rothenburg ob der Tauber in Bayern
 Igelsee (Wandlitz), ein See in Wandlitz,  Ortsteil der Gemeinde Wandlitz in Brandenburg
Igelsee bezeichnet in Österreich
 Igelsee (Gaistal), ein See, Quellsee der Leutascher Ache, im Gaistal in Tirol, Österreich